Termin -{Peptid metionin sulfoksidna reduktaza}- ima više značenja.
 Protein-metionin-S-oksid reduktaza
 Peptid-metionin (S)-S-oksid reduktaza